«Гаммарбю» ІФ () — шведський футбольний клуб із Стокгольма.

Історія 
Заснований 7 березня 1897 року (футбольна секція з 1915 року).

Провів до 2020 р. у Аллсвенскан 46 сезонів: зіграв 1112 матчів, у яких здобув 380 перемог, 257 нічиїх і 475 поразок, різниця м'ячів 1617-1841.

У сезоні 2013 року виступає в Супереттан (другій лізі Швеції).

Поточний склад 
Станом на 5 квітня 2021

Досягнення 
Аллсвенскан:
Чемпіон (1): 2001
Срібний призер (2): 1922, 1982, 2003
Бронзовий призер (3): 1984, 1998, 2006 

Кубок Швеції:
Володар (1): 2020-21
Фіналіст (4): 1977, 1983, 2010, 2021-22

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках 

1/32, 1/16, 1/8 — 1/32, 1/16, 1/8 фіналу.
 Q, 1Q, 2Q, 3Q, 4Q — кваліфікаційні раунди.
 PO — плей-офф.
 1R — перший раунд.

28 матчів, 14 перемог, 4 нічиї, 10 поразок, різниця м'ячів 50-44.

Відомі гравці 
  Леннарт Скоглунд
  Кеннет Ульссон
  Ронні Гельстрем

Посилання 
 Офіційна сторінка

Примітки

Див. також 
Гаммарбю (хокейний клуб)

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1897